O povo do Saara Ocidental fala o dialeto Ḥassānīya do árabe também falado no norte da Mauritânia. Eles são mistura de ascendência árabe-berbere, mas muitos consideram-se árabes. Eles alegam descendência de Banu Haçane, uma tribo árabe, que invadiu o Saara Ocidental no século XIV.

Os saarauis são muçulmanos da seita sunita e da escola de direito maliki. Sua interpretação do islão tem tradicionalmente sido bastante liberal e adaptada para vida nômade (ou seja, geralmente funcionando sem mesquitas).

Um dos principais alimentos básicos é o cuscuz que geralmente acompanha todos os pratos de comida. 

Até o momento, existem poucos estudos aprofundados da cultura, em parte devido à situação política. Alguns estudos da língua e cultura, principalmente por investigadores franceses, foram realizados em comunidades saarauis no norte da Mauritânia.

Ver também 
 Música do Saara Ocidental
 Sahrawi

Ligações externas 

 
 o saara é um pais muito rico, com bastante vegetação arida e volumosa.